

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hauv“ beginnt.

Hauv 



Hauve 
 Hauvespre, Robert (1923–1997), französischer Fußballspieler
 Hauvette, Henri (1865–1935), französischer Romanist und Literarhistoriker